Notte romantica (One Romantic Night) – film del 1930 diretto da Paul L. Stein
Notte romantica (Eine Frau wie Du) – film del 1939 diretto da Viktor Tourjansky